Турнирът за Купата на Азия през 2015 година се провежда в Австралия от 9 до 31 януари 2015. Турнира е международен и е организиран от Азиатската футболна конфедерация. Победителя ще придобие правото да участва на Купата на конфедерациите през 2017, която ще се проведе в Русия.

Австралия е избран за домакин на 5 януари 2011, след като е единствения кандидат за домакинството. Мачовете ще се проведат в пет града: Сидни, Мелбърн, Бризбейн, Канбера и Нюкясъл.

Класирани отбори 

1 Удебелен шрифт означава шампион в турнира в посочената година.

Стадиони 
Петте градове домакини: Сидни, Мелбърн, Бризбейн, Канбера и Нюкясъл.

Групова фаза 
 Всички часове са в местно време

Група A

Група B

Група C

Група D

Елиминационна фаза 
<noinclude>

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Външни препратки 
 Официален сайт
 Страница във Facebook
 Страница в Google+
 Страница в Instagram
 Страница в Twitter
 Канал в YouTube

Международни футболни турнири
Футбол в Австралия
Футбол в Азия